Britos ist der Familienname folgender Personen:

 Julio César Britos (1926–1998), uruguayischer Fußballspieler
 Marcela Britos (* 1985), uruguayische Leichtathletin
 Matías Britos (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Miguel Britos (* 1985), uruguayischer Fußballspieler
 Sebastián Britos (* 1988), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Brito